Pacham kan syfta på följande platser:

Iran 

 Pajīm, ort, Mazandaran, 
 Pachet, ort, Mazandaran, 
 Pāyekam, ort, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar